Datsakorn Thonglao (Nong bua lamphu, 30 de dezembro de 1983) é um futebolista profissional tailândes, meia-atacante, milita no Muangthong United F.C..

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Tailândia
Futebolistas do Muangthong United